A Democracia (Rio Grande do Sul)
A Democracia (Partido Republicano)
A Democracia (Uruguai)

Desambiguações de política